Хахенбург () — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Вестервальд. Подчиняется управлению Хахенбург.  Население составляет 5695 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 21,43 км². Официальный код  —  07 1 43 229.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 

Города Рейнланд-Пфальца